Umirem - Kamerav é um álbum de estúdio do cantor sérvio Šaban Bajramović, lançado em 1982.

Lista de faixas 

Álbuns de 1982